

Новоуральськ — місто, окружний центр, Свердловська область
 Новоуральськ — селище, Краснознаменський район, Калінінградська область
 Новоуральськ — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область